Фамилија Пења има више значења:

 Фамилија Пења, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Пења (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику